Helicóptero Presidencial poderá referir-se a:

 Helicóptero Presidencial do Brasil
 Marine One, o indicativo de chamada atribuído à aeronave do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos quando transporta o Presidente dos Estados Unidos